Алекса́ндр Кудряшо́в:
 Кудряшов, Александр Викторович (род. 1974) — российский футболист.
 
 Кудряшов, Александр Михайлович (1939 — ?) — советский футболист, нападающий.
 Кудряшов, Александр Семёнович (род. 1951) — российский дипломат.
 Кудряшов, Александр Фёдорович (род. 1989) — российский футболист.